Baren steht für:
 Baren (Payzawat), Großgemeinde im Kreis Payzawat des Regierungsbezirks Kaxgar in der Volksrepublik China
 Baren (Haute-Garonne), Gemeinde in Frankreich

Baren ist der Familienname folgender Personen:
 Josse van der Baren, flämischer Maler und Zeichner

Siehe auch:
 Barren
 Baaren
 Bahren